Сандра Гомес Кантеро (; род. 23 января 1993, Мадрид, Испания) — испанская мототриалистка, двукратная вице-чемпионка мира по мототриалу среди женщин (2016, 2017), 2-кратная чемпионка Испании, 8-кратная победительница «Триала Наций» в составе команды Испании.

Спортивная карьера 

Сандра Гомес занималась триалом с раннего возраста. Она впервые села на мотоцикл в возрасте 3 лет — это был 50-кубовый Merlin, который родители купили для её старшего брата Альфредо. 

Профессиональную карьеры Гомес начала в 2003 году, дебютировав в Чемпионате Испании. 10-летняя Сандра заняла во взрослом чемпионате 4-е место. В 2007-м Гомес впервые выступила в Чемпионате мира, но не набрала очков, финишировав 16-м на Гран-При Чехии. В 2008 году 15-летняя Гомес стала членом сборной Испании в «Триале Наций»; сборная одержала победу в соревновании, и это стало первым крупным успехом Сандры Гомес.

В 2011 году Гомес выигрывает первый из двух своих Чемпионатов Испании. С 2013 года она начинает параллельно с триалом выступать в эндуро, а в 2016 и 2017 годах дважды становится вице-чемпионкой мира, оба раза уступив титул Лайе Санс. При этом, несмотря на постоянные выступления на Чемпионате мира на высоком уровне, Гомес так и не выиграла в ЧМ ни одного Гран-При.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сандры Гомес
 Гомес в Instagram
 Сандра Гомес на Facebook

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Испании
Мототриалисты